Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová erano le campionesse in carica, ma Strýcová si è ritirata dal tennis professionistico nel maggio 2021. Hsieh giocherà in coppia con Elise Mertens sconfiggendo in finale Veronika Kudermetova e Elena Vesnina con il punteggio di 3-6, 7-5, 9-7.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (campionesse)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (primo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinale)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (primo turno)

  Sharon Fichman /  Giuliana Olmos (terzo turno, ritirate)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (primo turno)
  Laura Siegemund /  Vera Zvonarëva (terzo turno)
  Cori Gauff /  Caty McNally (terzo turno)
  Nadežda Kičenok /  Ioana Raluca Olaru (terzo turno)
  Asia Muhammad /  Jessica Pegula (terzo turno)
  Viktória Kužmová /  Arantxa Rus (terzo turno)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Naiktha Bains /  Samantha Murray (primo turno)
  Naomi Broady /  Jodie Burrage (primo turno)
  Harriet Dart /  Heather Watson (terzo turno)

  Sarah Beth Grey /  Emily Webley-Smith (primo turno)
  Tara Moore /  Eden Silva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021